122 může být

 122 (číslo) – číslo
 122 – rok
 122 př. n. l. – rok
 silnice II/122 – silnice II. třídy na trase Libenice – Jistebnice – Lhenice – Ktiš
 STS-122 – let raketoplánu Atlantis 
 lokomotiva 122 – elektrická lokomotiva řady 121 určená pro nákladní dopravu ze Škody Plzeň